Bukovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Náchod, siehe Bukovice
Gemeinde im Okres Blansko, siehe Bukovice u Rohozce
Ortsteil von Bžany (Tschechien), Okres Teplice
Ortsteil von Jeseník, Okres Jeseník
Ortsteil von Písařov, Okres Šumperk
Ortsteil von Velké Losiny, Okres Šumperk
Bukovice I, Ortslage von Dobratice, Okres Frýdek-Místek
Bukovice II, Ortslage von Nižní Lhoty, Okres Frýdek-Místek